Ольговка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ольговка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Ольговка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Ольговка — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Ольговка — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Ольговка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Ольговка — деревня в Яйском районе Кемеровской области.
 Ольговка — село в Кореневском районе Курской области.
 Ольговка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Ольговка — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Ольговка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Ольговка — деревня в Томском районе Томской области.
 Ольговка  — упразднённая деревня в Старомайнском районе Ульяновской области.

Украина 
 Ольговка — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Ольговка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Ольговка — село в Боровском районе Харьковской области.
 Ольговка — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Ольговка — село в Каховском районе Херсонской области.